Antoni Michałowski (ur. 1730, zm. 1792) – poseł na Sejm Czteroletni, podkomorzy krakowski
 Antoni Michałowski (ur. 1837, zm. 1930) – polski lekarz, działacz społeczny, uczestnik powstania styczniowego